1895 — одна́ ты́сяча восемьсо́т девяно́сто пять — может означать:

 1895 — натуральное число между 1894 и 1896.
 1895 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1895 (другое обозначение — ESO 85-EN62) — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1895 год в литературе

В искусстве 
 1895 год в театре
 1895 год в кино

В музыке 
 1895 год в музыке

В науке 
 1895 год в науке